Родри́го Себастья́н Пала́сио (; род. 5 февраля 1982, Баия-Бланка, Аргентина) — аргентинский футболист, игравший на позиции нападающего, участник чемпионатов мира 2006 и 2014 годов в составе сборной Аргентины.

Биография

Начало карьеры 
Будучи ребёнком, Родриго начал заниматься футболом в команде родного города «Белья Виста», а затем перешёл в команду «Уракан» (Трес-Арройос) в 2002 году, а дебютировал за профессиональный клуб в середине 2003 года, будучи уже игроком клуба Первого дивизиона «Банфилд».

«Бока Хуниорс» 
В 2005 году Паласио был куплен одним из сильнейших клубов Аргентины, «Бокой Хуниорс». В «Боке» он получил приглашение в сборную Аргентины тренером Хосе Пекерманом. Его дебют за «Альбиселесту» состоялся в марте 2005 года в товарищеском матче против сборной Мексики.

С «Бокой» Паласио выиграл Рекопу (аналог европейского Суперкубка) 2005, 2006 и 2008 годов, Южноамериканский Кубок 2005, стал чемпионом Аргентины 2005 (Апертура), 2006 (Клаусура) и 2008 (Апертура).

В 2006 году Паласио принял участие в чемпионате мира в Германии в составе своей сборной, которая выбыла на стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти сборной Германии.

В 2007 году Паласио вместе со своей командой выиграл Кубок Либертадорес и вновь поехал на крупный международный турнир в составе своей сборной — Кубок Америки. На Кубке Америки аргентинцы дошли до финала, в котором уступили сборной Бразилии.

«Дженоа» 
В июле 2009 года Родриго Паласио подписал четырёхлетний контракт с итальянским клубом «Дженоа», заплатившим за его переход 5 миллионов долларов.

23 августа 2009 года нападающий дебютировал в Серии А 2009/10, выйдя на замену в начале второго тайма матча против «Ромы» (3:2).

20 февраля 2011 года в домашнем матче против «Ромы», его команда проигрывая 0:3, сумела вырвать победу 4:3, при этом Паласио забил два мяча и отдал две голевые передачи.

2 сентября 2011 года футболист продлил контракт с «грифонами» до 30 июня 2014 года.

«Интернационале» 
22 мая 2012 года президент «Дженоа» Энрико Прециози подтвердил, что Паласио станет игроком «Интернационале», начиная с сезона 2012/13. Сумма трансфера — 10,5 млн. Евро. Зарплата игрока составит 2,5 млн в год.
За «Интер» Паласио дебютирует в отборочном матче Лиги Европы против хорватского «Хайдука». А первый гол забивает в ворота «Васлуя» (Румыния) 23 августа 2012 — в заключительном квал. раунде Лиги Европы. Также отличается голом спустя неделю — в ответном матче.
Первый гол в серии А (в составе Нерадзурри) состоялся 21 октября в домашнем матче против Катаньи (2-0). 4 ноября Паласио забивает в Турине «Ювентусу» устанавливая окончательный счёт в матче — 1:3 в пользу гостей. В кубковом матче против «Вероны» (победа «Интера» 2-0) 18 декабря Паласио вынужден стать в ворота, так как голкипер Кастелацци получает травму, а все три замены уже сделаны. Родриго играет в воротах последние 15 минут матча, парируя несколько ударов в створ.

«Болонья» 
17 августа 2017 года на правах свободного агента перешёл в «Болонью». Контракт подписан до конца сезона 2017/18.

Достижения 
 Командные

 Бока Хуниорс
 Чемпион Аргентины (3): Апертура 2005, Клаусура 2006, Апертура 2008
 Обладатель Рекопы Южной Америки (3): 2005, 2006, 2008
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2005
 Обладатель Кубка Либертадорес: 2007

 Сборная Аргентины
 Серебряный призёр Кубка Америки: 2007
 Серебряный призёр Чемпионата Мира: 2014

 Личные

 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины (1): Апертура 2006 (12 голов, совместно с Мауро Сарате)

Статистика выступлений 

 (*) Кубок Италии.
 (**) Кубок Либертадорес, Южноамериканский кубок, Лига Европы УЕФА, Лига чемпионов УЕФА.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на futbolxxi.com
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Брешиа»